Birkmühle ist der Ortsname von

 Birkmühle (Pemfling), Ortsteil der Gemeinde Pemfling, Landkreis Cham, Bayern
 Birkmühle (Wenzenbach), Ortsteil der Gemeinde Wenzenbach, Landkreis Regensburg, Bayern

 Birkmühle, eine von drei erhaltenen Bockwindmühlen in Oderwitz